Virote (arma) - tipo de projéctil, semelhante às flechas, disparado pelas bestas.
Veado-catingueiro - espécie de cervídeo sul-americano de pequeno porte, do gênero Mazama